Уонамейкер () — фамилия:

 Уонамейкер, Брэд (род. 1989) — американский баскетболист.
  (1838—1922) — американский коммерсант и публичная фигура, основатель одного из первых в США универмагов, пионер рекламы и маркетинга.
 Уонамейкер, Зои (род. 1949) — британо-американская актриса кино и театра.
 Уонамейкер, Сэм (1919—1993) — американский актёр и режиссёр.
 Уонамейкер, Элизабет (1911—1958) — борец за права коренных народов Аляски, более известная под фамилии Ператрович.

Другое 
 Орга́н Уонамейкера — крупнейший в мире действующий орга́н.

Примечания